Lady Chatterley – personaggio del romanzo L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence del 1928
Lady Chatterley – miniserie televisiva della BBC del 1993
Lady Chatterley – film del 1993 diretto da Ken Russell
Lady Chatterley – film del 2006 diretto da Pascale Ferran

Pagine correlate 
 L'amante di Lady Chatterley (disambigua)
 Lady Chatterley's Lover (disambigua)